Boothia – półwysep w północnej Kanadzie
 Boothia – zatoka Oceanu Arktycznego